__noTOC__

Банковские деньги — финансовые инструменты, соответствующие средствам на депозитах в банках и других финансовых учреждениях (например, чеки). Используются для безналичных расчётов.

История 
Банковские деньги впервые появились в Голландии в XVII веке, когда территория этой страны состояла из многих провинций и независимых городов, в которых чеканили собственные деньги. Неизбежная при этом «порча монеты» (выпуск своего варианта стандартной монеты с меньшим содержанием драгоценного металла для стимулирования экономического роста) оставляла в проигрыше тех участников рынка, которым требовалось обналичивание кредитных инструментов: тогдашние протобанкиры («кассиры»), естественно, предпочитали выплачивать сумму наиболее лёгким вариантом монеты. Для борьбы с этим явлением, после неудачной попытки запрета кассиров, Амстердам основал в 1609 году Амстердамский банк, который гарантировал полновесность выдаваемых монет. Банк выдавал вклады обратно за небольшую плату, приём депозитов (по весу серебра) и перевод денег со счёта на счёт были бесплатными. Банк использовал для внутрибанковских операций собственную единицу расчёта, банковский флорин. Вскоре около банка образовался рынок для обмена депозитов на «текущую» (неполновесную) монету по меняющемуся курсу, включавшем ажио. Этот рынок позволил избежать платы за выдачу депозитов, выдачи стали редкими, чему способствовало и то, что с 1683 года хранение серебра в банке в возможностью его получения обратно стало облагаться платой. К концу XVII века возврат депозитов прекратился, и банковские флорины стали по сути фидуциарными деньгами.

См. также 
 Идеальная монета
 Счётная монета
 Жиробанк

Примечания

Литература 
 

 
 
Стерилизация кредитных денег